Das Torneo Omnia Tenis Ciudad de Madrid 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 26. September bis 2. Oktober 2011 in der spanischen Hauptstadt Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Sieger der Einzelkonkurrenz wurde der an Position vier gesetzte Éric Prodon, der im Finale den um einen Rang besser eingestuften Daniel Gimeno Traver in drei Sätzen besiegte. In der Doppelkonkurrenz konnten sich die topgesetzten David Marrero und Rubén Ramírez Hidalgo durchsetzen. Sie gewannen das Finale gegen die ungesetzten Daniel Gimeno Traver und Morgan Phillips im Match-Tie-Break.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld des Turniers gab es zwei verletzungsbedingte Absagen. Jan Hájek musste wegen einer Hüftverletzung, Thomas Muster aus persönlichen Gründen die Teilnahme absagen. Für sie rückten Ilja Beljajew und Michael Lammer als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 133 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Madrid